Eleonora Portugalská (1211 – 28. srpen 1231) byla portugalská infantka, jediná dcera krále Alfonse II. Portugalského a Urracy Kastilské. Byla dánskou královnou jako manželka mladšího dánského krále Valdemara Mladého, syna a spoluvládce Valdemara II.

Život 

Sňatek byl nápadem biskupa Gunnera z Viborgu a uskutečnil se v Ribe 24. června 1229. Příštího dne Eleonora obdržela od svého manžela jako svatební dar jižní polovinu ostrova Fyn.

Ačkoliv byla manželkou mladšího krále, byla v té době královnou jedinou, protože její vlastní teta, manželka Valdemara II. Berengarie Portugalská, zemřela již osm let předtím. Dva roky poté, 28. srpna 1231, Eleonora zemřela při porodu. Její manžel zemřel během nehody při lovu o tři měsíce později.

Během zkoumání její kostry v hrobě v Ringstedu byla zjištěna rakovina kostí, což nejspíš přispělo k její smrti. V jejím hrobě byla rovněž nalezena olověná rakev s kostmi asi půlročního dítěte trpícího skrofulózou (tuberkulózou mízních uzlin). Eleonora tedy pravděpodobně porodila dítě, které ji přežilo jen o šest a svého otce o tři měsíce.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Portugalské infantky
Dánské královny
Dynastie Burgundsko-Portugalská
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v klášteře Ringsted
Úmrtí 28. srpna
Narození v roce 1211
Úmrtí 11. prosince
Úmrtí v roce 1231
Ženy